Глинка — деревня в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Новоалтатского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 37 км к северу от районного центра Шарыпово.

История 
Основана в 1875 г. В 1926 году состояла из 165 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Глинского сельсовета Берёзовского района Ачинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 6 мужчин и 89 женщин из 165 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района